Ludvig Falkman kan syfta på:

 Ludvig Falkman (1849–1908), militär
 Ludvig Falkman (1876–1954), militär
 Ludvig B. Falkman (1808–1891), lantmätare